Santa Lucía, es una parroquia civil del Municipio Maracaibo que toma su nombre de la parroquia eclesiástica de Santa Lucía perteneciente a la Arquidiócesis de Maracaibo, dedicada a la devoción a Santa Lucía. El barrio Santa Lucía contenido en la parroquia es conocido popularmente como “El Empedrao” por sus calles de piedra siendo uno de los sectores fundadores de la ciudad de Maracaibo e ícono cultural del estado Zulia.

La parroquia Santa Lucía cuenta con una población estimada de 42.601 habitantes (2008), una superficie de 5,9 km² y una densidad de población de 7.220,51 habitantes por km².

Límites generales 

La parroquia Santa Lucía está ubicada al este de Maracaibo se encuentra entre las parroquias Olegario Villalobos al norte (Av 77, 5 de julio), el Lago de Maracaibo al este, y la parroquia Bolívar al sur y oeste (Av 93, 88, 85 y 86) y (Av 9B, 8 y 4).

Geología 

El subsuelo de la parroquia está conformado por la formación El Milagro, de edad Pleistoceno, que toma su nombre de la Av 2 el Milagro que comienza en esta parroquia donde se aprecian sus afloramientos, la formación se caracteriza por sus arcillas de carácter friable de origen lacustre.

Relieve 
Es relativamente plano, presentándose algunas colinas bajas al oeste cerca de la Av 4 Bella Vista de no más de 40 m y acantilados en la Av el Milagro que no superan los 20 m, este relieve da lugar a numerosas cañadas que desembocan en el Lago de Maracaibo.

Hidrografía 
La Cañada Macuto” drena las aguas de Santa Lucía (El Empedrao) y desemboca en el Lago de Maracaibo en la Av el Milagro entre la biblioteca pública del estado y la sede de la Universidad Rafael Urdaneta (URU). 
Existe otra cañada que desemboca al norte del parque Vereda del Lago, siendo estas dos las principales cuencas de la parroquia.

 Población 
La parroquia cuenta con una población estimada de 42.601 habitantes, distribuidos en su mayoría en los barrios Valle Frío y Santa Lucía (El Empedrao), la mayor parte de la parroquia son calles sinuosas y estrechas que constituyen parte del núcleo original de Maracaibo, habitadas por muchas viviendas humildes construidas bajo la arquitectura típica de Maracaibo con ventanas amplias y fachadas coloridas. Hacia el norte de la parroquia entre las Av 77 (5 de julio) y 78 (Dr Portillo) está urbanizada con edificios de hasta 20 pisos centros comerciales y bloques de oficinas.

 Cultura 

La parroquia Santa Lucía es uno de los principales íconos culturales del estado Zulia, conocida por sus coloridas casas coloniales, los conjuntos y temas de Gaita Zuliana, además de las fiestas católicas de San Benito de Palermo, y Santa Lucía.

 Centros turísticos y recreativos 

Plaza la República: ubicada entre las Av 77, 78, 3H y 3Y. Cuenta con un escenario donde se presentan grupos musicales y actos culturales, es más conocida por su obelisco de 49 m de altura, erigido en 1919, recibe su nombre de los escudos de todos los estados de Venezuela a los costados del obelisco.
Plaza Páez: Av 4 con calle 89, en honor a José Antonio Páez, es el escenario emblemático donde graban videos musicales los conjuntos gaiteros, o también comerciales navideños.
Plaza Alonso de Ojeda. Av 2A.
Plaza Santa Lucía. Av 3 cerca de la iglesia de Santa Lucía. Remodelada como un bulevar, cuenta con fuentes y un monumento a Santa Lucía.
Plaza Ana María Campos: Av 2, pequeña plaza en honor a Ana María Campos heroína de la independencia de Venezuela.
Vereda del Lago: Av 2: parque público a orillas del lago de Maracaibo.
Iglesia Santa Lucía. Iglesia católica centenaria en honor a Santa Lucía que le da nombre a la parroquia. Av 3.

 Vías de comunicación 
Las calles principales son la Av 77 5 de Julio, la Av 78 Dr Portillo, la Av 2 El Milagro y la Av 4 Bella Vista, las cuales están bien asfaltadas iluminadas y señaladas, existen otras vías rectas además de estas, el resto son calles sinuosas, algunas con relieve de colinas, cañadas y puentes como el puente O’Leary - antiguamente conocido como ‘Puente Lares’ en honor al Gobernador, general José Ignacio Lares Baralt. Destacan algunos tramos de calles pavimentadas con piedra que le dan al sector Santa Lucía el nombre de “El Empedrao”.

 Clasificación de zonas 
 Barrios 

Valle Frío: sector al norte de la parroquia, entre las Av 78 y 84 y las Av 2 y 4. Llamado así porque según se cuenta alguna vez cayó granizo.
Santa Lucía (El Empedrao): el sector emblemático de la parroquia y uno de los sectores originales de Maracaibo junto al Saladillo, llamado así por sus calles de piedra de ojo de las cuales pocas se conservan en el siglo XXI, también es conocido como Santa Lucía por la iglesia y el nombre de la parroquia.
El Milagro: la Av 2 el Milagro y sus inmediaciones tomaron su nombre por haberse encontrado allí la tabla con la imagen de Virgen de Chiquinquirá en la cual se efectuó el milagro de la restauración de la imagen en la tabla.

 Sectores 
Plaza la República: en las inmediaciones entre las Av 77 y 78, es el sector urbanizado de la parroquia con edificios altos, locales comerciales y oficinas.
Sector la Consolación

 Nativos Ilustres 
 Astolfo Romero
 Wilson Álvarez
 Felipe Pirela
 Luis Aparicio

 Bibliotecas y casas editoriales 
 Biblioteca Pública del Zulia''' -: Av. 2 El Milagro, diagonal a la Plaza Ana María Campos. Edición Digital.

Referencias 
 Atlas del Estado Zulia. Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero.

Santa Lucía